Раила Амоло Одинга (; род. 7 января 1945 года, Масено, Кения) — кенийский политик, премьер-министр Кении (2008—2013).

Биография 
Родился 7 января 1945 года в Масено, в Кении, в семье учителя, впоследствии первого вице-президента Кении — Огинги Одинги.

С 1992 года — член парламента Кении. В 2001—2002 годах — министр энергетики, в 2003—2005 годах — министр дорог, строительства и публичных работ.

В 2007 году был основным оппозиционным кандидатом на президентских выборах, но победу с небольшим перевесом одержал действующий президент Мваи Кибаки. Одинга призвал своих сторонников к акциям гражданского неповиновения, что переросло в межэтнические конфликты и кровопролитную гражданскую войну. В 2008 году при международном посредничестве конфликт удалось уладить созданием правительства национального единства, в которое вошли как сторонники Кибаки, так и сторонники Одинги. Мваи Кибаки сохранил за собой президентский пост, а Одинга был назначен на вновь введённую должность премьер-министра Кении, против введения которой выступал в 2005 году.

В 2010 году присутствовал на Глобальном конвенте мира, организованном Мун Хён Джином, сыном Мун Сон Мена.

Личная жизнь 
Крещён в англиканской церкви, но позднее присоединился к одной из ветвей лютеранства.

Одинга придерживался консервативных взглядов в общественной жизни. Например, он неоднократно призывал к аресту всех кенийцев гомосексуальной ориентации.

Семья 

 Отец — Огинга Одинга, первый вице-президент Кении.
 Жена —  (девичья фамилия — Anyango Oyoo).
 Сын — Фидель Кастро Одинга (Makarios Fidel Castro Odinga; 1973—2015), назван в честь Фиделя Кастро. Первый раз был женат на Веронике Ваниру Нганга (Veronica Wanjiru Ng’ang’a), но позднее развёлся. В 2012 году митрополитом Кенийским Макарием (Тиллиридисом) крещён в православие с именем Макарий и 28 июля в кафедральном соборе святых бессребреников Космы и Дамиана в Найроби повенчан с Гетачеу Бэкэлэ (Lwam Getachew Bekele), уроженкой Эритреи.
 Дочь — Розмари (Rosemary; род. 1977)
 Дочь — Райла (Raila Jr.; род. 1979)
 Дочь — Винни (Winnie; род. 1990), названа в честь Винни Мандела, обучается в университете Дрексел в Филадельфии (США).

Примечания

Ссылки 
 

Премьер-министры Кении
Политики XXI века
Кандидаты в президенты
Выпускники Лейпцигского университета